Port lotniczy Stambuł
 Port lotniczy Stambuł-Atatürk
 Port lotniczy Stambuł-Sabiha Gökçen